Ahmed Bahaeddine Attia (1945-2007), réalisateur et producteur tunisien. 
 Caroline Attia (1960 - ), skieuse alpine française.
 Dove Attia (? - ), enseignant, directeur-général, entrepreneur et producteur de comédies musicales. 
 Ezzedine Attia (? - ), joueur français de rugby à XIII
 Kader Attia (1970 - ), artiste français.
 Jo Attia (1916 - 1972), de son vrai nom Joseph Brahim Attia, truand parisien des années 40 à 60.
 Maurice Attia (1949 - ), psychanalyste, cinéaste et écrivain.
 Tahani Abdalla Attia (1969-), femme politique soudanaise
 William Attia (1976 - ), auteur français de jeux de société.
 Yassmin Attia (1993 - ), karatéka égyptienne.

 Prénoms
 Attia el Maghraoui chef des Maghraouas.
 Attia Hilaci réalisateur
Attia Ouiçal artistes photographe.